Aristides (), fill d'Arquip, fou un oficial naval atenenc.

Va rebre l'encàrrec de recaptar diners per finançar la guerra del Peloponès entre tots els estats grecs l'any 425 aC, feina que el va ocupar fins al 424 aC, segons Tucídides.

Referències 

Militars atenencs del segle V aC